FA kup je najstarije nogometno natjecanje na svijetu, prvi put odigrano 1871. godine. Te je godine nastupilo 15 momčadi, a prva utakmica odigrana je 11. studenoga između Upton Parka i Clapham Roversa, koja je završila rezultatom 0:3. Prvi povijesni zgoditak postigao je Jarvis Kenrick.

Najuspješnija momčad što se tiče broja osvojenih kupova je Arsenal s 14 naslova. Jedini neengleski klub koji je uspio osvojiti FA kup je velški Cardiff (1927.)

Do sada je samo jedan klub osvojio FA kup, a da nije imao prvoligaški ni drugoligaški status. To je 1901. bio Tottenham, tada član Southern lige (3. liga). Najveći broj finala odigran je na Stadionu Wembley (1923. – 2000.), a ukupno je finala odigrano na 10 stadiona, počevši od Kennington Ovala 1872. do novog Wembleya 2007. godine.

Najuspješniji strijelac u povijesti Kupa je Henry Cursham iz Notts Countyja, koji je u razdoblju od 1877. do 1888. godine postigao 49 pogodaka.

Pobjednici i finalisti 

* Klubovi u italiku više ne postoje

Literatura
Sportske novosti, 17. svibnja 2008.

FA kup